Okręty US Navy o nazwie USS „Natick”

 Pierwszy USS „Natick” (SP-570) nosił początkowo nazwę USS „Agawam” (SP-570); w 1917 roku został przemianowany na USS „Natick”.
 Drugi USS „Natick” (YTB-760) był holownikiem. Nabyty przez US Navy w 1961 roku.

Natick